Donald Alarie (1945) – scrittore canadese
 Mark Alarie (1963) – ex cestista statunitense
 Bella Alarie (1998) – cestista statunitense, figlia di Mark Alarie